Korupp ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Korupp (1927–2006), deutscher Politiker (LDPD)
 Reimund Korupp (1954–2013), deutscher Cellist